Міста Малопольського воєводства Польщі:

М